Villers-le-Sec est un toponyme qui peut désigner les communes ou anciennes communes suivantes :

 Villers-le-Sec (Aisne), commune française de l'Aisne
 Villers-le-Sec (Marne), commune française de la Marne
 Villers-le-Sec (Meuse), commune française de la Meuse
 Villers-le-Sec (Haute-Saône), commune française de la Haute-Saône
 Villers-le-Sec, ancien nom (jusqu'en 1922) de la  commune française de Villers-Saint-Martin, dans le Doubs

Voir aussi